Villa Malta steht für:
 Villa Malta (Köln), eine Villa im Kölner Stadtteil Rodenkirchen
 Villa Malta, eigentlich Villa Pagana, eine Villa in Rapallo in Italien
 Villa Malta (Pincio), eine Villa auf dem Pincio in Rom
 Villa del Priorato di Malta, eine Villa auf dem Aventin in Rom